Solowjowo () ist der Name russische Orte:
 in der Oblast Kaliningrad:
 Solowjowo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Prawdinsk (Garbnicken, Kreis Friedland/Bartenstein, Ostpreußen)
 [Solowjowo], nicht mehr existenter Ort im Rajon Nesterow (Klein Menturren, 1938–1946 Mentau, Kreis Darkehmen/Angerapp, Ostpreußen)
 [Solowjowo], nicht mehr existenter Ort im Rajon Prawdinsk (Klein Potauern, Kreis Gerdauen, Ostpreußen)
 [Solowjowo], nicht mehr existenter Ort im Rajon Tschernjachowsk (Jessen, Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 in der Oblast Leningrad:
 Solowjowo (Leningrad)
 in der Oblast Smolensk:
 Solowjowo (Smolensk)